Вальдбурги () — род имперских графов из Южной Швабии и Форарльберга, в котором был наследственным пост трухзеса (сенешаля) Священной Римской империи.

Первым исторически известным Вальдбургом был , настоятель аббатства Вайнгартен (1108—1132). Он является автором трудов «Августинский комментарий» (Augustinuskommentar) и, вероятно, «Родословной Вельфов» (Genealogia Welforum).

С пресечением рода Вальдбургов в мужском колене в 1210 году, владения и имя Вальдбургов были переняты их министериалами von Tanne, которые, не исключено, состояли в родстве с Вальдбургами. Из их числа в XIII веке трое занимали епископские кафедры в Констанце (в том числе Эберхард II) и в Шпайере. В родовом замке Вальдбургов в 1194 и 1220—1240 годах находили пристанище имперские клейноды.

Собственно, основателем рода считается Эберхард фон Танне-Вальдбург (1170—1234), в 1225 году впервые названный имперским трухзесом, и известный как советник Генриха VII. В 1424 году родовые владения были разделены между тремя линиями Вальдбургов. На начало XIX века существовали ветви с центрами в Вальдзе, Вольфегге и Цайле. Графы Вальдбург-Вальдзе, Вальдбург-Вурцах и Вальдбург-Цайль были в 1803 г. пожалованы княжеским титулом.

Многие из Вальдбургов прославили себя во время Реформации:
  (1488—1531) — полководец Швабской лиги, ответственный за подавление Крестьянской войны; под Бёблингеном он истребил не менее 3000 повстанцев.
  (1514-73) — католический теолог, занимавший во время заключения Аугсбургского религиозного мира (1554) кафедру князя-епископа Аугсбурга.
  (1547—1601) — курфюрст и князь-архиепископ Кёльна, который вступил в брак со своей возлюбленной, Агнессой фон Мансфельд, ради чего перешёл в кальвинизм. Эти события спровоцировали вооружённый конфликт католиков и протестантов за господство в Кёльне.

Фридрих Вальдбург (1494—1554) записался в тевтонские рыцари и, в отличие от сородичей, примкнул к Реформации. От него происходит восточнопрусская линия Вальдбург-Капустигаль, просуществовавшая до 1745 года. Основными резиденциями прусских Вальдбургов были Капустигаль (также именуемый Вальдбург, ныне Прибрежный) и Фридрихштейн (на территории посёлка Каменка). Из этой линии рода происходил  (1643—1688), прусский генерал, наместник Пиллау, памятный в венгерской истории отвоеванием Эстергома у турок в 1683 году.

Основные земли Вальдбургов, расположенные между Дунаем и Иллером, при проведении германской медиатизации (1803) были включены в состав Вюртемберга как особое княжество. Представителям рода было гарантировано наследственное членство в баварском и вюртембергском ландтагах.

В начале XX века при инвентаризации имущества замка Вольфегг была обнаружена старейшая карта, на которую нанесено слово «Америка», — карта Вальдземюллера. И прошло ещё сто лет, прежде чем (в 2003 году) эту уникальную карту за 10 млн долларов приобрела у князя Вальдбурга библиотека Конгресса США.

Ссылки 
 Поколенная роспись рода Вальдбургов

Дворянские роды Германии
Графские роды
Княжеские роды Германии
История Швабии
Дворянские роды, на гербах которых изображены леопарды